

Sigle 
 Threshold Limit Value – "valore limite di soglia" che rappresenta la soglia di concentrazione per la sicurezza di "quasi tutte" le persone esposte ad una data sostanza pericolosa nell'aria
 Tables, Ladders & Violence – il nome di un evento della Combat Zone Wrestling, una federazione americana di wrestling

Codici 
 TLV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale Ben Gurion di Tel Aviv (Israele)